Hatsavan, Hats'avan o Atsavan possono riferirsi a:
Hatsavan, comune armeno della provincia di Kotayk'
Hatsavan, comune armeno della provincia di Syunik